Венге́рская акаде́мия нау́к () — высшее научное учреждение Венгрии. Располагается в Будапеште на набережной Дуная на площади Сечени в здании в стиле неоренессанса, построенного по проекту Фридриха Августа Штюлера. Основная задача академии — развитие естественных и общественных наук в стране и их координация. Финансируется из госбюджета, а также из доходов, получаемых от своих активов, и от добровольных пожертвований. В соответствии с Лиссабонской резолюцией Евросоюза, каждое государство, входящее в его состав (Венгрия является членом ЕС с 2004), должно было к 2010 году довести часть своего бюджета, направляемую на финансирование научных исследований, до 3 %; получателем большей части этих средств в Венгрии является ВАН, как ведущее научное учреждение страны. В системе академии работают более 35 тыс. исследователей.

История 

Академия была основана 3 ноября 1825 года (этот день сейчас отмечается в Венгрии как День науки) по инициативе графа Иштвана Сеченьи, который на заседании венгерского парламента предложил создать «Учёное общество». Он вложил в создание общества годовой доход со своих имений. Его примеру последовали ещё три «олигарха» (Абрахам Вай, Дьёрдь Андраши и Дьёрдь Каройи), ставших основателями академии. В задачи созданной организации входило развитие венгерского языка, изучение и распространение наук и искусств в Венгрии. Комитет из 4 основателей и 11 писателей и учёных создал устав организации, который был утверждён императором Францем I в 1831; в этом году была созвана первая «генеральная ассамблея» общества. Первым президентом академии стал историк граф Йожеф Телеки.

В 1845 академия получила своё нынешнее название. В 1848 её устав подвергся реформированию. До 1949 деятельность академии ограничивалась культурно-просветительной и издательской работой. В 1949 она была реорганизована и стала государственной организацией (как и все академии наук в СССР и странах, находившихся под его влиянием). Из 257 академиков в ней осталось только 131, остальные были переквалифицированы в «консультанты», не обладавшие правом решающего голоса. По образцу других академий, был создан Президиум, управлявший академией между сессиями. Высшим органом академии по-прежнему оставалось общее собрание академии. В 1994 был принят закон об академии и на его основе новый, в которых зафиксирован современный статус академии как общественной организации учёных, работающей на принципах самоуправления, чьей главной задачей являются научные исследования, популяризация научных достижений, поддержка и продвижение исследований. Общее собрание академии является её высшим органом, оно состоит из академиков и делегатов, представляющих не-академиков — членов этой общественной организации. Делегаты-неакадемики (200 человек) избираются тайным голосованием.

Структура

Общее собрание 
Общее собрание академии является её высшим органом. Оно состоит из действительных членов, членов-корреспондентов и делегатов, представляющих научное сообщество Венгрии (исследователей с учёной степенью). Делегаты избираются прямым тайным голосованием.

Президиум 
Президиум академии выбирается Общим собранием академии. Он возглавляется президентом академии (в настоящее время — Ласло Ловас, избран в мае 2014 года), который выбирается на срок не более 5 лет. В отличие от Российской АН, в Президиум ВАН входят не только академики, но и представители «среднего звена» учёных, хотя президентом может быть только академик или членкор.

Президенты академии за историю её существования

Отделения 
Академия в настоящее время имеет одиннадцать отделений:
 Отделение лингвистики и литературных исследований
 Отделение философии и исторических наук
 Отделение математических наук
 Отделение сельскохозяйственных наук
 Отделение медицинских наук
 Отделение технических наук
 Отделение химических наук
 Отделение биологических наук
 Отделение экономики и права
 Отделение наук о Земле
 Отделение физических наук

Институты 
Академия содержит исследовательские институты (на 2006 год их 44), а также другие организации (библиотеки, архивы и т. д.), содействует их работе и осуществляет помощь университетским научным центрам. Исследовательские институты управляются Советом академических исследовательских центров, состоящим из 30 человек, с участием 3 консультативных советов.

Совет докторов 
Совет докторов академии присваивает учёную степень «Доктор Венгерской академии наук» (доктор академии), которая соответствует доктору наук в России (учёной степени кандидата в современной Венгрии соответствует степень доктора философии, Ph.D.)

Членство 
Члены академии делятся на 4 группы:
 действительные члены/академики ()
 члены-корреспонденты ()
 почётные члены (, букв. «почётные члены»)
 иностранные члены (, букв. «внешние члены»)

Все перечисленные члены академии избираются пожизненно, на выборах право голоса имеют академики и членкоры. Действительные члены и членкоры получают правительственную стипендию. Академия как общественная организация состоит из академиков и других представителей науки, имеющих учёную степень, работающих над решением задач венгерской науки, выразивших своё желание быть членами этой общественной организации и принимающих на себя обязанности, которые влечёт за собой это членство.

Количество дейcтвительных членов академии на 18 февраля 2023 года — 284.

Текущий список действительных членов Венгерской академии наук 

77,65 % академиков (205 из 264 человек) — старше 70 лет. Более подробно распределение по возрастам показано на гистограмме:

Наиболее возрастным из ныне живущих действительных членов академии на  является онколог , родившийся 14 апреля 1926 года; самым молодым — физик , родившийся 4 января 1975 года. Наиболее длительным академическим стажем обладает онколог Карой Лапиш, избранный членкором Венгерской АН в 1970, а её действительным членом — в 1973 году (52 и 49 лет назад соответственно).

Примечания

Ссылки 

 
 База данных членов и сотрудников академии на её официальном сайте.
 Действительные члены (академики), члены-корреспонденты и иностранные члены ВАН в базе академии.

Дополнительная литература 
 
 
 
 
 
 

Академии наук
Наука в Венгрии
Национальные академии
Здания и сооружения Будапешта